Der Río Yaguarón (portugiesisch: Rio Jaguarão) ist ein Fluss in Südamerika.

Er entspringt in der Cuchilla de las Flores nahe der brasilianischen Stadt Bagé. Von dort fließt er durch Brasiliens südlichsten Bundesstaat Rio Grande do Sul bis zur Grenze mit dem Nachbarland Uruguay, die er von nun an auf seinem Weg bis zur Mündung in die Laguna Merín auf dem Gebiet des uruguayischen Departamento Cerro Largo bildet. An dieser Stelle befindet sich auch der östlichste Punkt des Staates Uruguay. Der etwa 270 km langen Fluss mit einem Einzugsgebiet von etwa 3000 km² führt dabei auf den letzten Kilometern seines Verlaufs durch die beiden auf den gegenüberliegenden Ufern befindlichen und durch die Puente Internacional Barón de Mauá verbundenen Städte Jaguarão und Río Branco.

Einzelnachweise 

Yaguaron
Fluss in Rio Grande do Sul
Fluss im Departamento Cerro Largo
1Yaguaron
Grenze zwischen Brasilien und Uruguay
Grenzfluss